

Persone 
 Nerone – imperatore romano
Nerone – rapper italiano 
 Gaio Claudio Nerone – console romano, vincitore della battaglia del Metauro
Tiberio Claudio Nerone – pretore nel 42 a.C.

Geografia 
Monte Nerone – montagna dell'Appennino

Cinema 
 Nerone – film del 1909
 Nerone – film del 1930
 Nerone – film del 1977

Onomastica
Nerone – nome proprio di persona italiano maschile

Opera 
 Nero – opera lirica musicata da Georg Friedrich Händel nel 1705
 Nerone – opera lirica musicata da Egidio Romualdo Duni nel 1735
 Nerone – opera lirica musicata da Anton Grigor'evič Rubinštejn e pubblicata nel 1879
 Nerone – opera lirica musicata da Arrigo Boito e pubblicata postuma nel 1924
 Nerone – opera lirica musicata da Pietro Mascagni e pubblicata nel 1935

Teatro 
 Nerone – atto unico composto da Ettore Petrolini nel 1917, pubblicato a Roma nel 1945

Televisione 
 Nerone – miniserie televisiva di genere drammatico con Hans Matheson, Laura Morante, regia di Paul Marcus